План де Вигас има више значења:

 План де Вигас (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 План де Вигас (Алмолоја де Алкисирас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 План де Вигас (Темаскалтепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику